Ранчо Грихалва има више значења:

 Ранчо Грихалва (Енсенада), насеље у савезној држави Доња Калифорнија у Мексику
 Ранчо Грихалва, Колонија Абасоло (Мексикали), насеље у савезној држави Доња Калифорнија у Мексику
 Ранчо Грихалва (Тихуана), насеље у савезној држави Доња Калифорнија у Мексику